The Lambeth Walk – cortometraggio del 1900 diretto da Walter Gibbons
The Lambeth Walk – film del 1939 diretto da Albert de Courville
The Lambeth Walk – brano della cantante italo-francese Dalida, pubblicato nel 1979. Versione in lingua inglese. 
Le Lambeth Walk – brano della cantante italo-francese Dalida, pubblicato nel 1979. Versione in lingua francese.